Allread bezeichnet:
 Allread Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Texas
 Allread Spring, eine Quelle im US-Bundesstaat Wyoming

Siehe auch:
 Allred